До́вгань — українське прізвище. Відомі носії:
 Довгань Борис Степанович (1928-2019) — український скульптор.
 Довгань Василь Володимирович (* 1986) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Довгань Володимир Вікторович (1964) — російський підприємець.
 Довгань Володимир Захарович (1929—2006) — радянський, український кінорежисер і сценарист. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1967).
 Довгань Ігор Андрійович — генерал-лейтенант, командувач військ оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України.
 Довгань Ілона Леонідівна (* 1976) — українська журналістка, телеведуча та громадська діячка.
 Довгань Ірина Володимирівна (* 1962) — українська волонтерка. Народний герой України.
 Довгань Костянтин Андрійович (1902 (за іншими даними 1892) — 1937) — український радянський книгознавець, літературний критик, бібліограф.
 Довгань Костянтин Васильович (1954) — український політик.
 Довгань Людмила Михайлівна (1951) — співачка (лірико-драматичне сопрано) і педагог. Заслужена артистка Росії (1991). Народна артистка України (1999).
 Довгань Михайло Васильович (1953) — український живописець.
 Довгань Олег Михайлович (1985) — український художник.
 Довгань Оксана Григорівна (1938) — українська поетка.
 Довгань Сергій Васильович (1952) — український політик.
 Довгань Сергій Михайлович (1976) — український художник.
 Довгань Стефанія Ігорівна (1979) — українсько-американська оперна співачка.

Українські прізвища